Gustav Lahmeyer ist der Name von

* Gustav Lahmeyer (Lehrer) (1827–1915), deutscher Gymnasiallehrer und -direktor
 Gustav Lahmeyer (Politiker) (1889–1968), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Kassel